Коротах — топоним.
 Коротах — покинутый аул в Галанчожском районе Чеченской республики.
 Коротах — башенный комплекс в Малхистинском ущелье Чечни.